Владимир Зыгмунтович (Зигмундович) Данилецкий (25 февраля 1939 год, деревня Масликовцы, Польша) — тракторист зерносовхоза «Барвиновский» Урицкого района Кустанайской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1980).

Родился в 1939 году в крестьянской семье в деревне Масликовцы Полесского воеводства Польши (сегодня — Гродненская область). С 1950-х годов трудился трактористом в зерносовхозе «Барвиновский» Урицкого района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1980 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Награды 
 Орден Ленина — трижды
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Источники 
 Фефелова, Л. Они пахали за Родину [Текст]: [первоцелинники Н. С. Приступа, В. С. Данилецкий из Барвиновки] / Л. Фефелова // Костанайские новости. − 2004. — 30 марта. — С. 5
 Данилецкий Владимир Зигмундович // Сарыкольская ЦБС
 «Календарь дат и событий Костанайской области» , Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого, Информационно-библиографический отдел, 2010, стр. 44
 http://archiv.kostanay.gov.kz/news/zemlya-gordis-lyudmi-takimi/?print=Y